

Architettura 
 Villa Dianella Fucini – villa di Vinci in città metropolitana di Firenze

Persone 
 Alberto Fucini – botanico italiano
 Mario Fucini – generale e aviatore italiano, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale
 Renato Fucini – poeta e scrittore italiano